Grazer AK er en østrigsk fodboldklub, som før en konkurs i 2008 spillede i den bedste fodboldrække i Østrig, sammen med lokalrivalerne Sturm Graz, der også hører hjemme i byen Graz. De spiller til dagligt i .

Nationale titler
 Østrigsk mester: 2004.
 Østrigsk pokalvinder: 1981, 2000, 2002, 2004.

Fodboldklubber i Østrig
Etableret i 1902